Маслянка або сколотини — побічний рідкий продукт при збиванні масла.
 Ма́слянка або масельни́чка — посудина для зберігання масла.
 Ма́слянка або мастильниця — ємність для мастила.
 Ма́слянка — розмовна назва мергельної глини.

Топонім

Маслянка — село в Крупському районі Мінської області.

Маслянка — село в Нижньотавдінському районі Тюменської області.
  — річка в Іллінському районі Пермського краю.
  — річка в Республіці Комі і Пермському краю.

Маслянка — село в Дубенському районі Рівненської області.

Прізвище 

 Маслянка Віталій Іванович (1972—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 «Маслянка-Ой!» — фільм кінорежисера Каміля Ярматова
 Масляна — інша назва Масниці